Der İstanbul Cup 2009 war die 6. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Istanbul. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand gleichzeitig mit dem Bank of the West Classic in Stanford vom 25. Juli bis zum 2. August 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Agnieszka Radwańska und im Doppel die Paarung bestehend aus Jill Craybas und Wolha Hawarzowa.

Im Einzel gewann Wera Duschewina gegen Lucie Hradecká mit 6:0, 6:1 und im Doppel Lucie Hradecká / Renata Voráčová gegen Julia Görges / P Schnyder mit 2:6, 6:3, [12:10].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Istanbul